Veles binotatus - вид птахів